Israeli steht für:
 Staatsangehöriger Israels, siehe Israelis
 Israeli (Zeitung), eine israelische Tageszeitung

Israeli ist Teil des Personennamens von:
 Isaak ben Salomon Israeli (* 840/850, † um 932), jüdischer Arzt und Philosoph

Siehe auch:
 Israelit